Kronprinz Rudolf bezeichnet:
 Rudolf von Österreich-Ungarn (1858–1889), Kronprinz von Österreich-Ungarn
 Kronprinz Rudolfs letzte Liebe (2006), österreichisch-deutsch-italienischer Fernsehfilm von Robert Dornhelm
 Kronprinz Rudolf (Apfel), Sorte des Kulturapfels

Siehe auch:
 K.K. Kronprinz-Rudolf-Gymnasium Brody, ehemaliges deutschsprachiges Gymnasium in der heutigen Ukraine
 Kronprinz Rudolf-Bahn, Bahnstrecke in Österreich
 Kronprinz Rudolfs letzte Liebe (1956), österreichischer Film (Alternativtitel Mayerling)
 SMS Kronprinz Erzherzog Rudolf, Schlachtschiff der österreichischen k.u.k. Kriegsmarine